Соревнования по бегу на 800 метров у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Амстердаме прошли 6—9 июля 2016 года на Олимпийском стадионе.

Действующей чемпионкой Европы в беге на 800 метров являлась Марина Арзамасова из Белоруссии, пропускавшая этот турнир.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 4 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.

Юлия Степанова была допущена до старта, несмотря на дисквалификацию национальной федерации и отстранение российских легкоатлетов от участия в международных соревнованиях. Европейская легкоатлетическая ассоциация приняла во внимание её заслуги в качестве информатора ВАДА при расследовании случаев употребления допинга в российском спорте и разрешила выступить в качестве независимого атлета. Однако завершить дистанцию ей не удалось, из-за травмы она сошла за 200 метров до финиша.

На старт в 5 забегах вышли 33 легкоатлетки.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 2 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 800 метров у женщин состоялся 9 июля 2016 года. Судьба медалей решалась на финишной прямой: сразу 6 спортсменок составляли лидирующую группу, причём самая неудобная позиция была у украинки Наталии Прищепы, со всех сторон окружённой соперницами. Однако через 50 метров бежавшие впереди Ренель Ламот и Селина Бюхель расступились, открыв Прищепе дорогу для решающего ускорения, которое принесло ей победу на чемпионате Европы.

Примечания

Ссылки 
 

бег